«Приморье» () — бывший словенский футбольный клуб из Айдовшчины, дважды серебряный призёр Чемпионата Словении.

История 
Клуб был основан летом 1921 года, то есть через два года после основания Словенского футбольного союза. Изначально носил название Ајдовшчина — Штурје (СКАШ).

До 1940-х годов клуб играл только матчи против команд из соседних областей, так как из-за плохого финансирования, игрокам приходилось самостоятельно оплачивать расходы.

После Второй мировой войны клуб возродился в 1946 году и свой первый официальный матч провёл в июне 1946 года. В сезоне 1947/48 клуб изменил своё название на Фискултурно друштво Бурја (Физкультурное общество Буря).

В начале 1949 года клуб снова изменил название на Синдикално спортско друштво Младост. Но уже 1 апреля 1954 года на общем собрании владельцев клуба было решено переименовать его в Спортско Друштво Приморје (Спортивное Общество Приморье). А 18 января 1970 года клуб окончательно стал называться футбольным клубом «Приморье».

Статистика по сезонам

Достижения 
 Серебряный призёр Чемпионата Словении: 1996/97, 2001/02
 Бронзовый призёр Чемпионата Словении: 2000/01
 Финалист Кубка Словении: 1996, 1997, 1998, 2003, 2004
 Чемпион Словении (Вторая Лига) : 2010

Выступления в Еврокубках

После расформирования 
После расформирования клуба в городе был образован ФК «Айдовшчина»en, в 2016 году переименованный в «Приморье», со взятым курсом на подготовке футболистов своего региона.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Словении